Abe or ABE pode se referir à:

 Access-based Enumeration, um sistema de filtragem de permissões aplicado no Microsoft Windows Server
 Associação Brasileira de Educação

 Amazonas Baroque Ensemble, grupo musical amazonense.
 Abraham Simpson, personagem da série The Simpsons apelidado de Abe
 Abe (filme), filme de 2019 dirigido por Fernando Andrade